Säsongen 2017/2018 var Nybro Vikings nionde säsong sedan återkomsten till Hockeyettan. Laget placerade sig trea i Hockeyettan Södra och sjua i Allettan Södra vilket räckte för en plats i playoff där man mötte Bodens HF och slogs ut i två raka matcher. Sammanfattningsvis blev det ett steg bakåt sedan föregående säsong, fr.a. var vårsäsongen en besvikelse.

Händelser under säsongen

Klubben hade satsat på att få ett nytt intro denna säsongen och köpt in en sex meter hög Viking genom vilken spelarna åkte in på arenan till musik, rök och fyrverkerier.

Inför säsongen kritiserade Hallandsposten klubben (tillsammans med Kristianstad och Kallinge) för ekonomiskt förfall efter att ha avvärjt konkurshot september 2015 och februari 2016. I januari kunde ordförande Krister Engdahl gå ut i media och berätta att man betalat lånet på 1,7 miljoner kronor som tyngt föreningen och därmed räddat möjligheter att få elitlicens även till nästa säsong. Senare under säsongen när det visade sig att licensnämndens nolltolerans mot dispenser för elitlicens bara blev tomma ord kritiserade Engdahl dem orden "Licensnämnden kan man lika gärna lägga ner". 

Årsmöte hölls den 14 juni. Krister Engdahl omvaldes som ordförande. Övriga som valdes till styrelsen var: Henric Gustavsson, Susanne Lundberg, Märit Truuts, Per Wallin, Lars-Gunnar Hellström, Kim Ahlqvist, Oscar Pettersson, Anders Westring och Daniel Holm.

Patrik Fransson gör sin 300:e match för föreningen den 4 februari 2018. Säsongen är hans nionde i föreningen.

Förhandstips
Inför säsongen rådde en positiv stämning. Huvudtränaren Andreas Holfelts namn möttes med respekt av kommentatorer och kollegor. Storfavoriten Kristianstads tränare Mats Lusth uttalade före säsongsstart att "Nybro är den största utmanaren till oss" och laget ansågs allmänt kunna ta sig till Allettan.

När Smålands Dagblad sammanställde tränarnas tips inför säsongen placerade sig Vikings på en fjärdeplats. I Östra Småland tippar Henrik Eriksson Vikings på en tredjeplats. Daniel Grozdanovski tippade i Kristianstadsbladet Vikings som tvåa. Även Hallandsposten tippade Vikings på en andraplats.

Inför Allettan tippades Vikings på en fjärdeplats av Mikael Mjörnberg på hockeysverige.se, medan Henrik Eriksson tippade Vikings sexa i Baromtern.

Publik
Vikings var ett av de lag som drog mest publik i Hockeyettan. Antalet åskådare visas av statistiken i tabellen nedan.

Försäsong 
Ispremiären hölls den 14 augusti inför ca 500 åskådare. Spelarna presenterades och en intern match spelades.

Träningsmatcher

Ordinarie säsong 
Vikings börjar bra med fem raka segrar och när man möter Kristianstads IK i sjätte omgången är det en tidig seriefinal där Vikings är serieledare. Vikings förlorade mot Kristianstad och återkom inte i serieledning efter detta, men låg mestadels på andraplats efter Kallinge. När 20:e omgången var färdigspelad var Allettanplatsen säkrad. I sista omgången passerade Kristianstad dem och Vikings slutade på en tredjeplats.

Grundserien 
Poängtabell
Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Allettan 
Vikings inleder Allettan med ett dubbelmöte mot Vimmerby som man förlorar. Efter det så ligger man sist i serien och man lyckas inte vinna förrän mot Valbo HC i fjärde omgången och då lämna ett par lag bakom sig i botten av tabellen. Vikings slutar på en sjundeplats och vilket räcker för en en plats i Playoff.
Poängtabell
Tabelldata är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Matcher

Playoff 
Inför playoff får de högst rankande lagen välja motståndare. Vikings valdes av Bodens HF som slutat sexa i norra allettan och fick välja som näst sista lag. Boden vann matchserien med två raka segrar.
Matcher

Trupp

Spelarstatistik 
Grundserien

Allettan

Playoff

Målvaktsstatistik 
Grundserien

Allettan

Playoff

Transaktioner 
När den nya säsongen började var Fabian Axelsson och tränaren Andreas Holfelt redan kontrakterade. Före säsongsstarten utsågs Markus Palmberg till supporterspelare och Marcus Mellström till lagkapten med Rasmus Johansson och Martin Olsson som assisterande.

Nyförvärv 
 4 maj – Alexander Johansson (tidigare lån)
 8 maj – Hugo Fagerblom, målvakt.
 28 maj – Rasmus Johansson
 31 maj – Fredrik Falk samt Alex Ek på tryout
 15 juni – Simon Hellholm
 20 juni – Markus Palmberg
 26 juni – Emil Larsson
 11 september – Johan Järlefelt
 17 november – Viktor Jonsson återkommer två veckor efter att han lämnat.
 3 december – Samuli Kivimäki

Förlängningar 
 14 mars – Erik Näslund
 15 mars – Sebastian Borg
 16 mars – Marcus Mellström
 30 mars – Robin Wengdahl
 31 mars – Martin Olsson
 3 april – Fabian Axelsson
 6 april – Kim Runermark
 19 april – Andreas Anarp
 26 april – Viktor Bolin
 28 april – Erik Lindström
 3 maj – Patrik Fransson
 5 maj – Fabian Ilestedt
 9 maj – Rasmus Djerf
 31 maj – Victor Bohman
 13 juni – Linus Olsson
 15 juni – Jerker Jonsson, assisterande tränare.
 29 augusti – Alex Ek, får kontrakt efter tryout.

Lämnar 
 28 mars – Jordan Mayer
 3 april – Rasmus Forslund, Pelle Karlsson, Alberts Ilisko och Jesper Bärgård.
 9 maj – Magnus Nilsen
 19 juni – Oskar Sehlstedt
 3 november – Viktor Jonsson, som förlängts på korttidskontrakt utan att det presenterats utåt, väljer att lämna när kontraktet gått ut.
 12 november – Fredrik Falk

Lån in 
 29 augusti – Jesper Bärgård, stannade grundserien ut.
 5 september – Herman Ståhl, Simon Andersson och Alexander Filipov lånas in från J20–laget inför träningsmatchen mot Vimmerby.
19 november – Simon Andersson, Alexander Filipov och Amadeus Grusland från J20-laget lånas in för att täcka skador.
 10 januari – Mattias Elfström lånas in från Västerviks IK för matchen mot Väsby.
 1 februari – Gabriel Altberg från Karlskrona HK:s J20 lånas in två matcher.

Lån ut 
 2 augusti – Alexander Johansson lånas ut till HV71 några dagar under försäsongen.
 30 november – Victor Bohman lånas ut till Kalmar HC när han kommer tillbaka efter skadan.

Längre frånvaro 
 16 augusti meddelas att Victor Bohman hade en axelskada. Prognosen var att han skulle missa större delen av hösten. Återkom 30 november och lånas då ut till Kalmar HC.
 22 augusti – Fredrik Falk sjuk i körtelfeber i minst en månad. Återkom 1 oktober.
 28 augusti – Markus Palmberg, fraktur på ett mellanhandsben med prognos på två månaders frånvaro. Återkom till Allettans seriepremiär.
 5 september – Fabian Axelsson och Linus Olsson, hjärnskakning. Olsson tillbaka den 20 september. Axelsson återkom den 1 oktober.
 30 september – Simon Hellholm utgick inför matchen mot Helsingborg. Senare meddelas att han hade problem med ett knä och den 4 januari står det klart att han inte spelar mer denna säsongen.
 9 januari – Marcus Mellström, bruten tumme. Tillbaka i spel till playoff.

Referenser

Externa länkar 
Nybro Vikings
Nybro Vikings-tidningen 2017/2018

Nybro Vikings säsonger
Sport i Sverige 2017
Sport i Sverige 2018
Ishockeysäsongen 2017/2018 efter lag